Смолич:
 Смолич Аркадій Антонович — білоруський вчений географ-економіст
 Смолич Дмитро Миколайович (1919—1987) — режисер.
 Смолич Ігор Корнелійович (1898—1970) — історик, філософ, богослов.
 Смолич Корнелій Іванович (1863—1915) — педагог.
 Смолич Микола Васильович (1888—1968) — режисер.
 Смолич Юрій Корнійович (1900—1976) — письменник.